Don Tan (în ) este un district (Amphoe) din provincia Mukdahan, Thailanda, cu o populație de 42.215 locuitori și o suprafață de 510,92 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 7 subdistrict (tambon), care sunt subdivizate în 62 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Mukdahan